Duplass ist der Familienname folgender Personen:
 Jay Duplass (* 1973), US-amerikanischer Schauspieler, Regisseur, Drehbuchautor und Filmproduzent
 Mark Duplass (* 1976), US-amerikanischer Schauspieler, Regisseur, Drehbuchautor, Filmproduzent und Musiker